Chubow ist der Familienname folgender Personen:

 Georgi Nikititsch Chubow (1902–1981), sowjetischer Musikwissenschaftler 
 Nikita Georgijewitsch Chubow (* 1936), russischer Regisseur